Lacaze steht für:

 Lacaze, Gemeinde im Département Tarn, Frankreich

Lacaze oder LaCaze ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Lacaze (* 1940), französischer Rugby-Union-Spieler
 Félix Joseph Henri de Lacaze-Duthiers (1821–1901), französischer Physiologe und Zoologe
 Genevieve LaCaze (* 1989), australische Hindernisläuferin, siehe Genevieve Gregson
 Joey LaCaze (1971–2013), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Lucien Lacaze (1860–1955), französischer Admiral und Politiker
 Pierre Lacaze (1934–1995), französischer Rugby-Union-Spieler
 René Sim Lacaze (1901–2000), französischer Schmuckdesigner und Künstler

Siehe auch:
 Caze